

Palmarès

Club

U Cluj: 2023

Individuali
 All-NBDL Third Team (2017)
 All-NBDL All-Rookie First Team (2017)
 NBDL All Star (2017)

Altri progetti

Collegamenti esterni